Dreslincourt peut faire référence à :
 Dreslincourt, une commune de l'Oise aujourd'hui intégrée à Ribécourt-Dreslincourt ;
 Dreslincourt, une commune de la Somme aujourd'hui intégrée à Curchy.